Lilly Geraldine Moon (nacida el 8 de marzo de 1967 en Syracuse, Nueva York) es una actriz y cantante estadounidense, activa principalmente en la década de 1980. Se hizo famosa por dar voz a la adolescente californiana Amy Vandergelt en Don Gato y su pandilla en Beverly Hills y por interpretar a Cindi Stuart en Rocky Road.

Biografía y carrera 
Lilly Geraldine Moon nació el 8 de marzo de 1967, en Syracuse, Nueva York. Comenzó su carrera como actriz adolescente a los 17 años en 1985 en la serie animada de Punky Brewster. Apareció más tarde en series de televisión de los años 1980 en papeles invitados, siendo uno de ellos Fuego Salvaje, donde dio voz a la aborigen Ellen Crow. Fue en 1988 cuando a los 27, obtuvo su papel más célebre, Amy Vandergelt, la adolescente amiga de Don Gato en la película animada Don Gato y su pandilla en Beverly Hills, al lado de célebres actores como Arnold Stang, Henry Polic II y Avery Schreiber.

Filmografía 
 It's Punky Brewster (1985) - Voces adicionales.
 Rocky Road (1985) - Cindi Stuart (temporada 1).
 Nuestra casa (1986) - Episodio "Corazón de un Bailarín".
 Fuego salvaje (1986) - Ellen Crow (voz).
 La familia Hogan (1986) - Jenny (episodio "Una noche para recordar ").
 Family Ties (1987) - Nancy (episodio "Dream Date").
 Don Gato y su pandilla en Beverly Hills (1988) - Amy Vandergelt (voz) (papel de marca registrada) .

Referencias 

Actrices de Estados Unidos
Nacidos en 1967
Actrices de voz de Estados Unidos
Cantantes de Estados Unidos
Cantantes femeninas de Estados Unidos
Mujeres
Nacidos en Nueva York
Intérpretes musicales
Intérpretes
Intérpretes estadounidenses